Kobiety w slalomie równoległym walczyły o mistrzostwo świata 22 stycznia w Alabaus - El Pedro. Pierwotnie zawody odbyć się miały 21 stycznia, ale nie udało się ich rozegrać z powodu złych warunków meteorologicznych. Mistrzostwa świata z 2009 roku nie obroniła Szwajcarka Fränzi Mägert-Kohli, która odpadła w ćwierćfinał. Nową mistrzynią świata w slalomie równoległym została Norweżka Hilde-Katrine Engeli.

Wyniki

Kwalifikacje

Faza Finałowa

1/8 finału

Ćwierćfinał

Półfinał

Finał

Bibliografia 

Mistrzostwa Świata w Snowboardzie 2011